Lohfink ist der Familienname folgender Personen:

 Gerhard Lohfink (* 1934), deutscher katholischer Theologe und Hochschullehrer
 Gina-Lisa Lohfink (* 1986), deutsches Model
 Ingeborg Lohfink (1931–2021), deutsche Schriftstellerin
 Klaus Lohfink (* 1938), deutscher Jazz-Posaunist
 Norbert Lohfink (* 1928), deutscher katholischer Theologe und Jesuit

Siehe auch:
 Lovink